Merxheim ist der Name zweier Gemeinden:

 Merxheim (Haut-Rhin) im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Merxheim (Nahe) im Landkreis Bad Kreuznach, Deutschland